Кадиняни — населенный пункт в общине Лакташи, которая принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Кадинянах проживало 623 человека.

Население

Национальный состав 
1971 год:
 Сербы — 697
 Хорваты — 1
 Югославы — 0
 Другие — 3
1981 год:
 Сербы — 547
 Хорваты — 0
 Югославы — 56
 Другие — 1
1991 год:
 Сербы — 593
 Хорваты — 7
 Югославы — 18
 Другие — 5

Примечания 

Населённые пункты Республики Сербской